Hermann von Neuenahr ist der Name folgender Personen:

* Hermann von Neuenahr der Ältere (1492–1530), deutscher Theologe, Naturwissenschaftler und Staatsmann
 Hermann von Neuenahr der Jüngere (1520–1578), deutscher Staatsmann und Förderer der Reformation